The Gordons steht für: 

 The Gordons (Autorenduo), Schriftsteller-Duo, bestehend aus Gordon Gordon und Mildred Gordon 
 The Gordons (Musikduo), Folk-Musikduo, bestehend aus Gary und Roberta Gordon 
 The Gordons, neuseeländische Band, deren ehemalige Mitglieder seit 1987 die Gruppe Bailter Space bilden